Prokosch ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Prokosch (1876–1938), US-amerikanischer Linguist
 Frederic Prokosch (1908–1989), US-amerikanischer Schriftsteller
 Gertrude Prokosch Kurath (1903–1992), US-amerikanische Tänzerin
 Peter Prokosch (* 1952), deutscher Biologe und Naturschützer
 Walther Prokosch (1911–1991), US-amerikanischer Architekt

Siehe auch:
 Prokesch